L'Équipe d'Allemagne de football est éliminée au second tour de la coupe du monde de football de 1978.

Effectif

Qualification 
La RFA est qualifiée d'office en tant que tenant du titre.

Phase finale

Premier tour

Groupe 2 

Classement

Second tour

Groupe A 

Classement

1978
Allemagne de l'Ouest
Sport en Allemagne en 1978